Allyn ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel B. Allyn (* 1959), US-amerikanischer General
 David Allyn (1923–2012), US-amerikanischer Jazz-Sänger

Siehe auch:
 Allin
 Alyn